

Ботово — село в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Ботово — присілок, Чорноголовський міський округ, Московська область

Ботово — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Дрнє